Хабаровка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Хабаровка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Хабаровка — село в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Хабаровка — название города Хабаровска до 1893 года.

Река 
 Хабаровка — река в Архангельской области России, приток Курьи.